Hotel Paradis ist der Titel folgender Werke: 
 Hotel Paradis (Roman), Roman von Einar Rousthøj (1914)
 Hotel Paradis, deutscher Titel Hotel Paradies (1917), dänisches Stummfilmdrama von Robert Dinesen (1917)
 Hotel Paradis (1931), dänischer Spielfilm von George Schnéevoigt (1931)
 Hotel Paradis (Fernsehserie), dänische Fernsehserie (2020)

Siehe auch:
 Hotel Paradies